Агва Калијентита има више значења:
 Агва Калијентита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијентита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијентита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијентита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику